Gingerich:
 Owen (Jay) Gingerich (* 1930), un ancien professeur et chercheur en astronomie et en histoire des sciences
 Philip D. Gingerich, un professeur en paléontologie, géologie, biologie et anthropologie

 2658 Gingerich

Voir aussi 
 Gingrich (en)